Jesús Silva Herzog is de naam van meerdere personen:
 Jesús Silva Herzog Márquez (1892-1985), Mexicaans politicus
 Jesús Silva Herzog Flores (1935- ), Mexicaans politicus, zoon van bovenstaande